Henri Rivière kan syfta på:

* Henri Rivière (1827–1883), fransk sjömilitär
 Henri Rivière (1864–1951), fransk konstnär
 Henri Rivière (född 1922), fransk olympisk bobåkare